

Geografia 
 Nicopoli (Никопол) – città della Bulgaria, situato nella Provincia di Pleven
 Nikopol (Никопол) – comune della Bulgaria, situato nella Regione di Pleven
 Nikopol' (Ні́кополь) – città dell'Ucraina

Videogiochi 
 Nikopol: Secrets of the Immortals – videogioco del 2008